Суперкубок Израиля по футболу 2016 года — 28-й розыгрыш Суперкубка Израиля, в котором встретились чемпион страны «Хапоэль (Беэр-Шева)» и обладатель Кубка Израиля 2015/16 «Маккаби (Хайфа)». Проводился один матч в Нетании 11 августа, который закончился со счётом 4:2 в пользу чемпиона Израиля.

Таким образом, команда из Беэр-Шевы спустя 41 год повторила успех, завоевав чемпионство и Суперкубок. Интересно, что команда из Беэр-Шевы не могла обыграть соперника из Хайфы в текущем сезоне: 3 ничьих и 2 поражения, включая поражение в полуфинале Кубка Израиля.

См. также 
 Чемпионат Израиля по футболу 2015/2016
 Кубок Израиля по футболу 2015/2016

Примечания 
Суперкубок Израиля по футболу

Суперкубок Израиля по футболу
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Израиле в 2016 году
Август 2016 года
События 11 августа
Спортивные соревнования в Нетании
ФК «Маккаби» Хайфа
ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016